Sezon ekstraligi litewskiej w hokeju na lodzie (lit. Nacionalinė ledo ritulio lyga) rozegrany został na przełomie 2017 i 2018 roku jako 27. sezon rozgrywek o mistrzostwo Litwy w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło siedem drużyn. Obrońcą tytułu była drużyna SC Energija Elektreny. W lidze zadebiutowały zespoły Kowno Hockey i Baltija Kłajpeda. Przed startem rozgrywek wycofała się drużyna Juodupė LRK.

Mistrzem został zespół SC Energija, który w finale rozgrywek pokonał 3:0 Kowno Hockey. Zwycięzcą klasyfikacji kanadyjskiej został napastnik SC Energija Elektreny Danielius Nomanovas, który zdobył 52 punkty za 21 goli i 31 asyst.

Informacje o klubach

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 4 października 2017 roku, a zakończył 2 marca 2018 roku. Uczestniczyło w nim sześć drużyn, które rozegrały po 20 spotkań.

Play-off 
Faza play-off w rozgrywkach litewskiej ligi hokejowej w sezonie 2017/2018 rozpoczęła się 3 marca, a zakończyła 22 marca 2018 roku. Dwie najlepsze drużyny po rundzie zasadniczej zapewniły sobie bezpośredni awans do półfinałów rozgrywek. Drużyny z miejsc 3–6 rozegrały ćwierćfinały do dwóch zwycięstw. Klub, który zajął wyższe miejsce w sezonie zasadniczym zostawał gospodarzem ewentualnego trzeciego meczu. Mecz finałowy rozgrywany był do trzech zwycięstw – zespół, który zajął wyższe miejsce w sezonie zasadniczym był gospodarzem ewentualnego piątego meczu.

W spotkaniach ćwierćfinałowych trzeci w tabeli po rundzie zasadniczej Hockey Punks pokonał 2:1 ostatni w tabeli Rokiškio Rokiškis, a w drugiej parze wyżej klasyfikowana po sezonie zasadniczym Baltija Kłajpeda przegrała 1:2 z Geležinis vilkas Wilno. W meczach półfinałowych Kowno Hockey zwyciężył 2:1 Hockey Punks, a SC Energija Elektreny pokonała 2:0 Geležinis vilkas Wilno. Pierwsze spotkanie finałowe pomiędzy SC Energija Elektreny a Kowno Hockey zostało rozegrane 18 marca, a zwyciężyli hokeiści Energij 10:1. Rewanż w Kownie odbył się dwa dni później. Mecz zakończył się zwycięstwem SC Energija 3:2. Decydujące o mistrzostwie spotkanie obie drużyny rozegrały 22 marca w Elektrenach. Ostatecznie gospodarze triumfowali 7:0 i zdobyli po raz 24. mistrzostwo kraju.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Hokej na lodzie na Litwie
2017 w hokeju na lodzie
2018 w hokeju na lodzie
2017 na Litwie
2018 na Litwie